Grabovci (serbiska: Грабовци) är en ort i Kroatien.   Den ligger i länet Dalmatien, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Zagreb. Grabovci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Grabovci är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Grabovci. Runt Grabovci är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Imotski,  km söder om Grabovci. Omgivningarna runt Grabovci är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dalmatien